Пік Наґісо
Наґісо (Наґано)

Див. також 
Кісо